osoby
 Andrzej Rybiński (ur. 1949) – polski piosenkarz
 Antoni Rybiński urzędnik Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Czesław Rybiński (1872–1928) – generał
 Jakub Zygmunt Rybiński (zm. 1725) – generał
 Jacek Józef Rybiński (1701–1782) – cysters, ostatni opat klasztoru w Oliwie
 Jan Rybiński (zm. po 1608) – polski poeta renesansowy
 Jerzy Rybiński (ur. 1945) – polski wokalista
 Jerzy Rybiński (1921–2014) – polski działacz i dziennikarz sportowy
 Józef Rybiński (1912–1986) – pisarz, dziennikarz
 Józef Ignacy Rybiński (1745–1806) – kanonik krakowski
 Kazimierz Rybiński (zm. 1787) – kasztelan kruszwicki
 Kazimierz Andrzej Rybiński  (1924-2011) – polski lekarz
 Krzysztof Rybiński (ur. 1967) – ekonomista
 Longin Rybiński (ur. 1954) – polski matematyk
 Maciej Rybiński (ujednoznacznienie)
 Marek Rybiński (1977–2011) – misjonarz
 Michał Rybiński (1844–1905) – polski przyrodnik
 Radosław Rybiński (ur. 1967) – dziennikarz i publicysta

 zobacz też
 Zbiornik Rybiński